Zulatti

 Angelo Zulatti, (1732-1798), médecin italien
 Giovanni Francesco Zulatti, médecin italien, fils du précédent.

Homonymie de patronyme